Болбочан — українське та аргентинське прізвище.

 Петро Болбочан — український військовий діяч, полковник Армії УНР.
 Руслан Болбочан — молдавський кар'єрний дипломат.
 Хакобо Болбочан — аргентинський шахіст.
 Хуліо Болбочан — аргентинський шахіст.

Українські прізвища
Аргентинські прізвища